szczypior – liście asymilacyjne cebuli zwyczajnej (Allium cepa)
 szczypiorek (czosnek szczypiorek, Allium schoenoprasum) – gatunek rośliny z rodziny czosnkowatych

Przypisy